Поганое — топоним:
 Поганое — озеро в Ульяновской области;
 Поганое — озеро в Петропавловске;
 Поганое — озеро в Архангельской области;
 Поганое — озеро в Псковской области.
 Поганое — озеро во Владимирской области.